Schäferdiek ist der Familienname folgender Personen:

 Knut Schäferdiek (1930–2010), deutscher Theologe mit den Arbeitsschwerpunkten Alte und frühmittelalterliche Kirchengeschichte
 Willi Schäferdiek (Pseudonym: Hermann Domhoff; 1903–1993), deutscher Schriftsteller